Общая физика — собирательный термин для курсов физики (наименование дисциплины) в физических, технических и педагогических вузах, представляющий собой совокупность ряда вводных основных разделов физики. Как правило, конкретное содержание курса определяется спецификой вуза. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего профессионального образования в РФ для физических специальностей содержит дисциплину «Общая физика», код дисциплины ЕН. Ф.01.

 Курс общей физики обычно подразделяют на шесть разделов:
 Механика.
 Термодинамика и молекулярная физика (или статистическая физика).
 Электричество и магнетизм.
 Оптика (или теория волн).
 Атомная физика (или квантовая физика).
 Ядерная физика.

 Наиболее известными используемыми курсами общей физики на русском языке являются:
И. В. Савельев. Курс общей физики в 5 томах.
 С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. Курс общей физики. В 3 томах.
 Д. В. Сивухин. Общий курс физики в 5 томах.
 И. Е. Иродов. Курс общей физики в 5 томах.
 А. Н. Матвеев. Курс общей физики в 5 книгах.
 Общие курсы физики физфака МГУ в 8 книгах: С. П. Стрелков (Механика), С. Э. Хайкин (Физические основы механики), А. К. Кикоин и И. К. Кикоин (Молекулярная физика), С. Г. Калашников (Электричество), И. Е. Тамм (Основы теории электричества), Г. С. Ландсберг (Оптика), Э. В. Шпольский (Атомная физика, в двух томах), Ю. М. Широков и Н. П. Юдин (Ядерная физика).

 Из переведённых на русский язык наиболее известны Фейнмановские лекции по физике в девяти томах и Берклеевский курс физики в пяти томах.

Задачники 
Решение задач является необходимым и взаимосвязанным элементом изучения общей физики. Основные используемые задачники в ведущих российских профильных вузах:
 Иродов И. Е. Задачи по общей физике.
 Сборник задач по общему курсу физики в 5 книгах (на основе преподавания в МГУ, МФТИ и МГПИ).
 Том 1. Механика. // Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Угаров В. А., Яковлев И. А. Под ред. И. А. Яковлева.
 Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. // Гинзбург В. Л., Левин Л. М., Сивухин Д. В., Яковлев И. А. Под ред. И. А. Яковлева.
 Том 3. Электричество и магнетизм. // Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Хайкин С. Э., Эльцин И. А., Яковлев И. А. Под ред. И. А. Яковлева.
 Том 4. Оптика. // Гинзбург В. Л., Левин Л. М., Сивухин Д. В., Четверикова Е. С., Яковлев И. А. Под ред. Д. В. Сивухина.
 Том 5. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц. // Гинзбург В. Л., Левин Л. М., Рабинович М. С., Сивухин Д. В. Под ред. Д. В. Сивухина.
 Сборник задач по общему курсу физики. В 3 частях. (коллектив авторов МФТИ, под ред. В. А. Овчинкина).
 Часть 1. Механика. Термодинамика и молекулярная физика.
 Часть 2. Электричество и магнетизм. Оптика.
 Часть 3. Атомная и ядерная физика. Строение вещества.
 Бабаджан Е. И., Гервидс В. И. и др. Сборник качественных вопросов и задач по общей физике (МИФИ).
 Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике.
 Жукарев А. С., Матвеев А. Н., Петерсон В. К. Задачи повышенной сложности в курсе общей физики (МГУ).

См. также 
 Теоретическая физика

Ссылки 
 Программа курса общей физики МГУ
 

Высшее образование
Физическое образование